Por Broadview pode estar à procura de:

Austrália 
 Broadview (Austrália Meridional)

Estados Unidos 
 Broadview (Illinois)
 Broadview (Montana)

Ver também 
 Broadview Heights
 Broadview Park
 Broadview-Pompano Park

Desambiguações de topônimos